Sakuya Izayoi est un des personnages les plus énigmatiques de la Série de jeux vidéo de Touhou, et ce, en dépit de ses apparitions dans de nombreux jeux.

Caractéristiques du personnage 

Sakuya est la domestique en chef de Scarlet Devil Mansion. Elle travaille pour Remilia Scarlet et est apparemment la seule humaine travaillant ou vivant au manoir. Elle a le pouvoir d'arrêter le temps. Elle est connue pour en profiter afin de placer des couteaux avant de laisser le temps reprendre son cours, ce qui permet aux couteaux de reprendre leur trajectoire vers leurs cibles. Arrêter le temps est également une manière pratique de faire une grande quantité de travail domestique en peu de temps. Parce que la quasi-totalité des habitants du manoir sont des domestiques, être leur chef signifie qu'il y a peu de personnes avec plus d'autorité que Sakuya dans le manoir.

Pendant les évènements d'Embodiment of Scarlet Devil, Sakuya essaie d'empêcher l'héroïne d'atteindre sa maîtresse envers qui elle est très loyale, mais échoue. Plus tard, durant Perfect Cherry Blossom, Sakuya est capable de montrer un peu plus de sa vraie personnalité, même si sa raison principale pour résoudre l'incident est qu'un printemps décalé l'affecte également.

Personnage féminin de jeu vidéo